Stanno tutti bene, film di Giuseppe Tornatore del 1990
 Stanno tutti bene - Everybody's Fine, film di Kirk Jones del 2009 
 Stanno tutti bene è un album del rapper Bassi Maestro